Тарха́нова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Тарханова, Глафира Александровна (род. 1983) — российская актриса.
 Тарханова, Екатерина Сергеевна (род. 1963) — советский и российский журналист, кинокритик, колумнист.
 Тарханова-Антокольская, Елена Павловна (1862—1930) — русская художница и скульптор, жена И. Р. Тарханова.
 Тарханова, Софья (более известная под фамилией Огородникова; 1940—1969) — советская шашистка. 
 Тарханова, Софья Аркадьевна (1923—2013) — переводчица и мемуаристка.
 Тарханова, Татьяна Владимировна (род. 1990) — российская футболистка.

Примечания